M35 (vrachtwagen), een Amerikaanse vrachtwagenfamilie
 Messier 35 (M35), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M35 (Hongarije)
 M35 (Mashreq)